de berg Ambohitra in Madagaskar
 de inlandse naam voor Joffreville, een stad in Madagaskar